Боромео може да се отнася за:
 Карло Боромео – италиански духовник;
 Боромео (фамилия) – италианска знатна фамилия
 Боромео (острови) – архипелаг в Лаго Маджоре